Ameliensi – abitanti di Amélia Rodrigues
Ameliensi – abitanti di Santa Amélia